Laketon bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Laketon (Indiana)
 Laketon (Kentucky)
 Laketon (Michigan)
 Laketon (Pennsylvania)
 Laketon (Texas)

in Kanada:
 Laketon (British Columbia)

Siehe auch:
 Laketon Township